Ŭnsan kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Sunch'ŏn-si (kommun i Nordkorea), Södra P'yŏngan, 
 Ŭnsan-gun, kommun, Södra P'yŏngan, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar